Borbeck heißen:
 der Stadtbezirk IV von Essen, siehe Liste der Stadtbezirke und Stadtteile von Essen
 Essen-Borbeck-Mitte, zentraler Stadtteil des oben genannten Stadtbezirks
 Borbeck (Oberhausen), Teil des Stadtbezirks Alt-Oberhausen, Oberhausen
 Borbeck (Radevormwald), Ortsteil der Stadt Radevormwald im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Borbeck (Wiefelstede), Ortsteil der Gemeinde Wiefelstede, Landkreis Ammerland, Niedersachsen

Borbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Clemens von Fürstenberg-Borbeck (1835–1891), preußischer Generalmajor
 Hugo Borbeck (1881–1956), deutscher Manager der metallerzeugenden Industrie